BIB eller bib kan syfta på

 BIB – en förpackningsform, se Bag-in-box
 BIB – IATA:s kod för en flygplatsen i Baidoa, Somalia, se Baidoa Airport
 bib – en miniatyrbild som visas på en skärm över en annan bild, se Bild i bild
 Bib Fortuna – en karaktär i Stjärnornas krig-filmerna
 Bib Gourmand – en utmärkelse som indikerar vällagad mat till ett rimligt pris

Geografi
 Bib Qu – ett vattendrag i KInba
 Bib Lake – en sjö i Kanada